Rudolf von Anhalt ist der Name folgender Personen:

 Rudolf IV. (Anhalt) (um 1466–1510), Fürst von Anhalt-Bernburg
 Rudolf (Anhalt-Zerbst) (1576–1621), Fürst von Anhalt-Zerbst